Натуральне число 504
 504 рік до нашої ери
 504 рік нашої ери